Brainfreeze — совместный живой миксованный альбом DJ Shadow и Cut Chemist’а 1999 года. Две стороны диска представляют собой две непрерывные записи, напиленные на виниловых сорокопяткаx из хитов в жанрах фанк, соул, рок и джаз.

Список композиций

Использованные песни

Первый микс 
 Lamont Johson Quartet — «Thunder Kick» (trailer to unreleased film)
 The Jules Blattner Group — «2001 — A Soul Odyssey»
 Fried Chicken — «Funky DJ»
 The Mohawks — «The Champ»
 Reuben Bell — «Superjock»
 Albert King — «Cold Feet»
 Ultimate Force — «I’m Not Playing»
 Eddie Bo and Inez Cheatham — «Lover and a Friend»
 Mack Rice — «Three People In Love»
 The Nu People — «I’d Be Nowhere Today»
 Nu-Sound Express Ltd — «Ain’t It Good Enough»
 Mystic Moods — «Cosmic Sea»
 American Gypsy — «Inside Out»
 Odetta — «Hit or Miss»
 The Mar-Keys — «Grab This Thing (Part 2)»
 Rusty Bryant — «FireEater»
 Simtec and Wylie — «Bootleggin' (Part 2)»
 Wilbur Bascomb and the Zodiac — «Just a Groove In 'G'»
 Eddie Bo and The Soul Finders — «We’re Doin' It (Thang) (Part 2)»
 Rufus Thomas — «Sophisticated Sissy»
 The Showmen Inc. — «The Tramp (from Funky Broadway) (Part 1)»
 The Original Soul Senders — «Soul Brother Testify (Part 2)»
 Rufus Thomas — «Itch and Scratch (Part I and II)»
 Alvin Cash — «Keep On Dancing (Instrumental)»
 Lou Courtney — «Hey Joyce»
 Bummer radio spot

Второй микс 
 The Singing Principal — «Women’s Lib»
 Salt — «Hung Up»
 The Soul Lifters — «Hot, Funky, and Sweaty»
 Frankie Seay and The Soul Riders — «Soul Food»
 The Interpretations — «Jason Pew Mosso (Part 1)»
 Thunder and Lightning — «Bumpin' Bus Stop»
 Billy Garner — «I Got Some»
 Pleasure Web — «Music Man (Part I and II)»
 Gary Byrd — «Soul Travelin' (The G.B.E.)» (Part I)
 Clifton Chenier and Grandma Gee Gee — «Just Keep On Scratching»
 «W» radio spot
 Marlena Shaw — «California Soul»
 The Vibrettes- «Humpty Dump (Part 1)»
 Eddie Bo — «From This Day On»
 7-Eleven — «Dance the Slurp»
 Kraftwerk — «Numbers»
 Flash and The Five — «Flash It to the Beat»
 Pearly Queen — «Quit Jivin'»
 Tony Alvon and The Belairs — «Sexy Coffee Pot»
 Chuck Mangione — «Hill Where the Lord Hides»
 Funka Fize — «No Words»
 Schooly D — «Gucci Time»
 Jurassic 5 — «Unified Rebelution» (a cappella)
 Third Guitar — «Baby Don’t Cry»
 Don Pierce — «This Funky Thing»
 Funka Fize — «Because You’re Funky»
 The Troubleneck Brothers — «Back to the Hip Hop»
 Stu Gardner — «Devil in a Man»
 Samson and Delilah — «There’s a DJ in Your Town»
 Giorgio Moroder — «Tears»
 Tim and Bill — «Someone»

Примечания

Ссылки 
 Статья о создателях 

Альбомы DJ Shadow